Letra - sinal gráfico que compõe um alfabeto
 Letras - designação genérica que abrange as áreas científicas da Linguística, incluindo o ensino de línguas, dos Estudos literários
 Letra (música) - texto de uma canção
 Caligrafia - composição estética da escrita de um indivíduo, caligrafia.
 Letra de câmbio - promessa de pagamento.
 letra na ortografia maiúscula e minúscula.

Desambiguação